Булынино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Булынино — деревня в Россонском районе Витебской области.

Россия 
 Булынино —  деревня в Бежаницком районе Псковской области, Добрывичская волость.
 Булынино —  деревня в Великолукском районе Псковской области, Лычёвская волость.